Рейн — топоним и фамилия.

Топоним 
 Рейн — крупная река в Западной Европе.
 Рейн Верхний — департамент во Франции.
 Рейн Нижний — департамент во Франции.
 Районы в западной части Германии:
 Рейн-Зиг
 Рейн-Лан
 Рейн-Неккар
 Рейн-Нойс
 Рейн-Пфальц
 Рейн-Хунсрюк
 Рейн-Эрфт
 Рейн — тауншип в штате Миннесота, США.

Носители фамилии 
 Рейн, Андрей Викторович (род. 1982) — вратарь сборной Казахстана и московского «Динамо» по хоккею с мячом.
 Рейн, Гавриил (1800—1867) — писатель, профессор истории и статистики Александровского университета в Гельсингфорсе.
 Рейн, Георгий Ермолаевич (1854—1942) — русский врач, общественный деятель и политик.
 Рейн, Дэвид (более известен как Том Арден; 1961—2015) — австралийский писатель-фантаст.
 Рейн, Евгений Борисович (род. 1935) — русский поэт, прозаик.
 Рейн, Ирина — американская писательница российского происхождения.
 Рейн, Кэтлин (1908—2003) — английский поэт и эссеист, исследователь творчества Уильяма Блейка.
 Рейн, Иоганн Юстус (1835—1918) — немецкий географ.
 Рейн, Николай Готлибович (1870—1917) — русский контр-адмирал.
 Рейн, Рихард Петрович (1886—1928) — советский государственный и партийный деятель.
 Рейн, Тамара Мироновна (1915—2000) — советский график, иллюстратор, живописец.
 Рейн, Фёдор Александрович (1866—1925) — русский хирург, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Первой Градской больницы, член учёного совета Наркомздрава.
 Рейн, Халина (род. 1975) — нидерландская актриса и писательница.

 Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — нидерландский художник.

Другое 
 Рейн (род. 1982) — сценический псевдоним южнокорейского актёра и певца Чон Джихуна.
 Рейн — персонаж серии файтингов Mortal Kombat.
 Рейн — главная героиня серии игр BloodRayne и фильмов «Бладрейн».

См. также 
 Rain
 Рэйн